Corpus juris kan syfta på:

 Corpus juris civilis –  ett viktigt juridiskt arbete som publicerades 529-534 på uppdrag av den bysantinske kejsaren Justinianus
  Corpus juris canonici –  specifik kristen rättsordning och interna, ecklesiastikala lagar om det världsliga livet